Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 2001 był 49 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 51 rajdów, o różnych współczynnikach (2,5,10,20).

Kalendarz 
W sezonie 2001 do mistrzostw Europy zaliczane były 51 rajdów, o różnym stopniu punktacji w ERC, rajdy z najwyższym współczynnikiem – 20, były punktowane najwyżej, potem o współczynniku 10, 5 i 2.

Klasyfikacja kierowców 
Pierwsza dziesiątka.

Przypisy